Ручейки — деревня в Дедовичском районе Псковской области России. Входит в состав Сосонской волости Дедовичского района.

Расположена на юге района, в 12 км к юго-востоку от районного центра Дедовичи.

Население 
Численность населения деревни составляет 41 житель (2000 год).

Ссылки 
 Сайт Дедовичского района. Сосонская волость

Примечания 

Населённые пункты Дедовичского района